Волченко — фамилия.

Известные носители:
 Волченко, Владимир Никитич (1927—2015) — советский и российский учёный, специалист в области теории технической диагностики, основоположник статистических методов управления качеством сварки. 
 Волченко, Павел Кузьмич (1914—1987) — старший лейтенант РККА, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза (1945).

См. также 
 Волченков